Парк Шопена () — старейший действующий публичный парк в Познани, Польша. Парк располагается на улице Подгурной за бывшей иезуитской коллегией (сегодня — здание Городского совета). Парк назван именем польского композитора Фредерика Шопена.

История 
Парк был заложен в конце XVII века иезуитами, которые использовали его как ботанический сад до 1775 года, когда был передан гимназии святой Марии Магдалины. В 1815 году парк приобрёл в собственность наместник Великого княжества Познанского Антоний Генрик Радзивилла, чтобы переоборудовать его во дворцовый сад. Парк при Антонии Генрике Радзивилле приобрёл вид французского сада с некоторыми элементами английского сада. В XIX веке парк использовался для увеселительных развлечений местной аристократии; в нём также проходили дипломатические переговоры. Во время германизации вход в парк для поляков был запрещён.

В период между двумя мировыми войнами парк входил в состав Управления воеводы, которое находилось в бывшей иезуитской коллегии. В 1938 году парк разделила на две части улица Подгурная. После II Мировой войны парк был передан дошкольному учреждению, которой использовало его для прогулок детей.

В начале XXI века в парке провели восстановительные работы, после чего парк приобрёл современный вид.

В центре парка находится памятник Фредерику Шопену.

Литература 
 Poznań — atlas aglomeracji 1:15.000, wyd. CartoMedia/Pietruska & Mierkiewicz, Poznań, 2010, ISBN 978-83-7445-018-8
 Helena Szafran, Miasto Poznań i okolica, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 1959, стр. 169—170
 Włodzimierz Łęcki, Piotr Maluśkiewicz, Poznań od A do Z, wyd. KAW, Poznań, 1986, стр. 101—102, ISBN 83-03-01260-6

Ссылки 
 Фотография Парка 

Сады и парки Познани